Friedrich von Adelung, (1768-1843), philologue et érudit allemand ;
 Johann Christoph Adelung, (1732-1806), savant et philologue allemand, auteur du premier dictionnaire allemand exhaustif, oncle du precedent.